Summit Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Summit Park (Maryland)
 Summit Park (New York)
 Summit Park (Utah)
 Summit Park (West Virginia)